Csehország
 Beroun, település a Berouni járásban
 Beroun, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Moravský Beroun, település az Olomouci járásban